Feilbach heißen die folgenden geographischen Objekte:
 Feilbach, früherer Name des Fäulbach (Aich), fälschlich auch Faulbach, rechter Zufluss der Aich vor der Oberen Sägmühle, Stadt Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Feilbach (Blies), linker Zufluss der Blies bei Altstadt, Gemeinde Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Feilbach, Mittellaufname des Kristeinbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Enghagen, Gemeinde Enns, Oberösterreich
 Feilbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel in Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Feilbach (Weidenbach), linker Zufluss des Weidenbachs nach Weikendorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fäulbach
 Feilebach
 Feilnbach
 Fellbach